Chelonichondria – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1994 roku przez zoologa o nazwisku Ho.

Gatunki
Chelonichondria okamurai Ho, 1994

Przypisy 

Chondracanthidae